Il singolare del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sam Querrey che ha battuto in finale Sam Warburg 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Cecil Mamiit (semifinali)

 John-Paul Fruttero (primo turno)
 Brian Vahaly (quarti di finale)
 Glenn Weiner (secondo turno)
 Todd Widom (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2006